Румиль Джианги́рович Вильда́нов (24 ноября 1939, Фрунзе, Киргизская ССР — 18 февраля 1987, Ташкент) — советский композитор, дирижёр, педагог, музыкально-общественный деятель.

Окончил Ташкентскую консерваторию (1962), ученик Бориса Зейдмана. В 1962—1968 годах преподавал там же и в дальнейшем жил и работал в Ташкенте.

Автор симфонической поэмы «Памяти Ленина» (1960) и оратории «Ленин» (1964, на стихи Владимира Маяковского), музыкальной комедии «Двенадцатая ночь» (1969, по одноимённой пьесе Шекспира), симфонической, камерной и хоровой музыки.

Выступал также как кинокомпозитор — в том числе в фильмах «В 26-го не стрелять»(1966), «Подвиг Фархада» (1968), «Возвращайся с солнцем» (1969), «Яблоки сорок первого года» (1969), «Чрезвычайный комиссар» (1970), «Без страха» (1971), «Седьмая пуля» и «Ждём тебя, парень» (оба 1972 года), «Горькая ягода» (1975), сериал «Огненные дороги» (1977—1984), «Озорник» (1977), «Любовь и ярость», «Дом под жарким солнцем» (оба 1978 года), «Берегись! Змеи!», «Триптих» (оба 1979 года), «Девушка из легенды» (1980), «Непокорная» (1981), «Миражи любви» (1986) и ряде других картин среднеазиатских киностудий, а также во множестве мультипликационных фильмов — «След на земле» (1972), «Однажды в пустыне» (1986) и других. «Изумительной» называет музыку Вильданова к сериалу «Огненные дороги» (1977) поэт Санджар Янышев.

Умер 18 февраля 1987 года. Похоронен на кладбище Домбрабад в Ташкенте.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств Узбекской ССР (1977).
 Лауреат Государственной премии Узбекской ССР имени Хамзы (1983).
 Диплом II степени Всесоюзного смотра творчества молодых композиторов (1962).
 Премия XI Всесоюзного кинофестиваля (Ереван, 1978) за музыку к фильму «Дом под жарким солнцем».

Примечания 

Кинокомпозиторы СССР
Академические музыканты Узбекистана
Академические музыканты СССР
Похороненные на Домбрабадском кладбище
Заслуженные деятели искусств Узбекской ССР